Халімон Богдан Вікторович — капітан Збройних сил України.
 Халімон Павло Віталійович ( 1983) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.